Ба́рглув-Косьце́льны (устар. Баргловъ, ; ) — деревня в Польше, входит в состав Августовского повята Подляского воеводства. Административный центр гмины Барглув-Косьцельны. Находится на автодороге , примерно в 13 км к юго-западу от города Августов. В 2009 году население составляло 800 человек (414 мужчин и 386 женщин).

В деревне есть костёл Воздвижения Креста Господня, построенный в 1883 году в неоготическом стиле.

Примечания

Ссылки 
 Historia // Urząd Gminy Bargłów Kościelny 

Населённые пункты Августовского повета